IMP – akronim następujących pojęć:
 Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu
 Instytut Mechaniki Precyzyjnej
 Inosine monophosphate (monofosforan inozyny)
 International Match Points (międzynarodowe punkty meczowe)

Zobacz też 
 Imp